Эроманга () — остров в архипелаге Новые Гебриды. Принадлежит Республике Вануату, входит в состав провинции Тафеа. Ранее был известен под названием остров Мучеников, поскольку в XIX веке здесь от рук местных жителей погибло немало миссионеров.

География 

Эроманга — крупнейший остров провинции Тафеа и четвёртый по площади остров Вануату. Его площадь составляет 888,1 км².

Остров расположен в южной части архипелага Новые Гебриды в Тихом океане. К северо-западу находится остров Эфате, к югу — остров Танна, к юго-востоку — остров Анива. От ближайшего материка — Австралии — Эромангу отделяют 1100 км. С восточной стороны остров омывается Тихим океаном, с других сторон — Коралловым морем.

Эроманга имеет вулканическое происхождение, хотя здесь также естьтеррасы кораллового происхождения высотой до 250 м. В восточной части находятся вулканические конусы, сформировавшиеся в эпоху голоцена. Горы Рантоп, Нагат и Оуленоу — небольшие стратовулкан. Подводный вулкан между полуостровом и близлежащим Ветеману в последний раз извергался в 1881 году.. Высшая точка острова — гора Рантоп (886 м).

Климат на Эроманге влажный тропический. Среднегодовое количество осадков составляет 1500 мм. Остров подвержен землетрясениям, циклонам.

История 
Точное время колонизации южных островов архипелага Новые Гебриды неизвестно, так как на них не найдены какие-либо гончарные изделия или другие археологические объекты. Вполне возможно, что поселенцы прибыли сюда с западной части Соломоновых островов. Европейским первооткрывателем острова стал в 1774 году английский путешественник Джеймс Кук.

В 1825 году ирландский торговец Питер Диллон () открыл на Эроманге огромные леса сантала. С тех пор этот остров, а впоследствии и другие — Эфате, Анейтьюм и Эспириту-Санто, — становится центром торговли этим деревом. Сейчас вырубка сантала практически прекращена. Остров также является местом произрастания деревьев агатис и таману. В прошлом они также интенсивно вырубались, но в настоящее время леса в основном восстановлены.

В середине XIX века на Эроманге стали появляться первые миссионеры, однако их деятельность была первоначально безрезультатной и даже смертельно опасной. Например, на острове местными жителями были убиты и съедены известный религиозный деятель из Лондонского миссионерского общества Джон Уильямс и его спутник Джон Харрис.

30 июня 1980 года Новые Гебриды получили независимость от Великобритании и Франции, и остров Эроманга стал территорией Республики Вануату.

В марте 1906 года Эроманга, как и другие острова Новых Гебрид, стал совместным владением Франции и Британии, то есть архипелаг получил статус англо-французского кондоминиума.

Население 
В 2009 году численность населения Эроманги составляла 1959 человек. Крупнейшие деревни — Порт-Нарвин и Диллонс-Бей (Апонгкор). Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство. Развивается лесное хозяйство. На острове действуют две взлётно-посадочные полосы.

Исторически на острове были распространены четыре языка из южно-вануатской подгруппы южно-меланезийских языков: сорунг, ифо, сиэ, ура. Однако сейчас сорунг и ифо практически вымерли.

Основными языками общения на острове являются бислама, французский и английский, хотя также используются местные языки:
 сие (1352 носителя в 2000 году; распространён также на других южных островах Вануату),
 ура (6 носителей в 1998 году; распространён в северной части острова).

Ифо — вымерший язык острова.

См. также 
 Список островов Вануату

Примечания

Литература 
 Крюков М. В. Этот таинственный остров Эроманга. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989. — 128 с. — Серия «Рассказы о странах Востока». — ISBN 5-02-016580-9

Ссылки 
 
 
 

Новые Гебриды
Острова Австралии и Океании